New Zealand National Rugby Sevens Tournament 2014 – trzydziesta ósma edycja New Zealand National Rugby Sevens Tournament, mistrzostw nowozelandzkich prowincji w rugby 7. Zawody odbyły się w dniach 11–12 stycznia 2014 roku w Rotorua.

Zawody po dziesięciu latach rozgrywania w Queenstown zostały przeniesione do Rotorua i przeprowadzone na Rotorua International Stadium. Bilety na turniej kształtowały się w granicach 5–15 NZD.

Obsadę zawodów żeńskich zwiększono z sześciu do dziesięciu zespołów, w męskich wystąpiło natomiast szesnaście. Wyłonione one zostały w trzech regionalnych eliminacjach rozegranych w grudniu 2013 roku. Składy zespołów.

Wśród mężczyzn triumfowała drużyna Wellington, zaś w turnieju żeńskim tytuł obronił zespół Manawatu. Najlepszymi zawodnikami turnieju zostali George Tilsley i Hazel Tubic.

Mężczyźni

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Grupa D

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl + Shield

Kobiety

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

2014
2014 w rugby union
2014 w Nowej Zelandii